Az 1996-os labdarúgó-Európa-bajnokság egyenes kieséses szakasza június 22-én kezdődött, és június 30-án ért véget a londoni Wembley Stadionban rendezett döntővel. Az egyenes kieséses szakaszban az a nyolc csapat vett részt, amelyek a csoportkör során a saját csoportjuk első két helyének valamelyikén végeztek. Az egyenes kieséses szakasz 7 mérkőzésből állt: 4 negyeddöntőt, 2 elődöntőt és a döntőt rendezték meg, bronzmérkőzés nem volt. Az egyes mérkőzések győztesei továbbjutottak a következő körbe, a vesztesek kiestek az Európa-bajnokságról.

Ha a mérkőzéseken a rendes játékidő végén döntetlen volt az eredmény, akkor 30 perces hosszabbítást rendeztek. Ezen az Európa-bajnokságon vezették be az aranygólt, amely azt jelentette, hogy a hosszabbítás alatt az elsőként gólt szerző csapat megnyerte a mérkőzést. Ha a hosszabbítás után döntetlen volt az eredmény, akkor büntetőpárbaj következett.

Résztvevők

Ágrajz

Negyeddöntők

Spanyolország – Anglia

Franciaország – Hollandia

Németország – Horvátország

Csehország – Portugália

Elődöntők

Franciaország – Csehország

Németország – Anglia

Döntő

Jegyzetek

Források 
 
 

C5